Ass Jazz ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Produktionsstudios Evil Angel vom Regisseur Jazz Duro, welcher auch männlicher Hauptdarsteller ist. Bis 2008 wurden acht Teile der Serie gedreht. Im Jahr 2008 wurde die Serie mit dem AVN Award als Best Foreign All Sex Series ausgezeichnet. Die Filme gehören zur Kategorie der Analsex-Filme.

Darsteller 
 Ass Jazz 1 (2006): Emanuelle Diniz, Isabel Ice, July Paiva, Patricia Kimberly
 Ass Jazz 2 (2006): Dany Hess, Gabriella Asstryd, Jeana James, Sara Lemos
 Ass Jazz 3 (2006): Andy Brown, Angela Winter, Judith Fox, Melissa Lauren, Sandra Romain
 Ass Jazz 4 (2006): Ariana Jollee, Ines Ventura, Jennifer Love, Kelly Wells, Taryn Thomas
 Ass Jazz 5 (2006): Britney Queers, Louise Mignon, Mônica Mattos, Mônica Santhiago, Susana
 Ass Jazz 6 (2007): Agatha Meireilles, Alessandra Marques, Geana James, Lorena Aquino, Monica Mattos, Tamiry Chiavari
 Ass Jazz 7 (2008): Bianca, Luscious Lopez, Melissa Pitanga, Mônica Santhiago, Rebeca Linares
 Ass Jazz 8 (2008): Erika Martinelli, Loona Luxx, Milene Rispoli, Mônica Mattos, Suzana Scott

Auszeichnungen 
 2008: AVN Award – Best Foreign All Sex Series

Weblinks 
 Ass Jazz in der IAFD

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film